Tal des Lebens steht für:
Das Tal des Lebens, Roman von John Christopher (1956)
Enyo – Auf der Suche nach dem Tal des Lebens, Animationsserie (2009/2010)